Tulumba (departement), departement in provincie Córdoba, Argentinië
Villa Tulumba, plaats in departement Tulumba in provincie Córdoba, Argentinië
Tulumba (gerecht), een Turks dessert